Куинджи — фамилия турецкого происхождения ( — «ювелир»), распространённая также среди азовских греков — румеев и урумов. Известные носители:

 Куинджи, Архип Иванович (1842—1910) — русский художник.
 Куинджи, Валентина Ефимовна (1893—1969) — актриса немого кино 1920-х гг.
 Куинджи, Татьяна Владимировна — оперная певица, заслуженная артистка России.